Плеханов — русская фамилия.

Известные носители

А

В, Г, Д 
 Плеханов, Валентин Михайлович (1895—после 1920) — офицер Российского императорского флота, Георгиевский кавалер, лейтенант.
 Плеханов, Валентин Филиппович (1933—2006) — советский военный деятель, генерал-лейтенант, начальник Политуправления Одесского военного округа.
 Плеханов, Владимир Владимирович (род. 1958) — советский легкоатлет, тренер.
 Плеханов, Геннадий Фёдорович (1926—2019) — российский учёный, профессор кафедры охраны природы Томского госуниверситета.
 Плеханов, Георгий Валентинович (1856—1918) — российский революционный и общественный деятель.
 Плеханов, Дмитрий Петрович (род. 1968) — российский государственный и политический деятель, глава Энгельсского района Саратовской области.

И 
 
 Плеханов, Игорь Александрович (1933—2007) — заслуженный мастер спорта СССР по мотоспорту.
 Плеханов, Иоанн Гаврилович (1879—1938) — иерей Русской православной церкви, священномученик.

Н 
 Плеханов, Николай Алексеевич (1921—1985) — Герой Советского Союза.

С

Ю 
 Плеханов, Юрий Сергеевич (1930—2002) — советский государственный и партийный деятель, генерал-лейтенант КГБ СССР.

Прочие 
 Григорьев (Плеханов), Дмитрий (1642 — между 1698 и 1710) — русский художник, иконописец.
 Боград-Плеханова, Розалия Марковна (1856—1949) — мемуаристка, жена и секретарь Г. В. Плеханова, редактор его восьмитомного собрания сочинений.